Adalberto Tejeda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Adalberto Tejeda, Nautla, ort, Veracruz, 
 Adalberto Tejeda (centrala Minatitlán), ort, Veracruz, 
 Adalberto Tejeda (södra Minatitlán), ort, Veracruz, 
 Adalberto Tejeda, Tancoco, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar